En Pologne, Kownaty peut désigner : 

 Kownaty, village du powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie,
 Kownaty, village du powiat de Płońsk, dans la voïvodie de Mazovie,
 Kownaty, village de la voïvodie de Podlachie,
 Kownaty, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kownaty, village de la voïvodie de Lubusz.